Хрисавги може да се отнася за:

 Хрисавги, старо Мирали, село в дем Горуша, Населица, Гърция;
 Хрисавги, старо Сарияр, село в дем Лъгадина, Солунско, Гърция.